Cappella di Sant'Anna a Cercenasco
 Cappella di Sant'Anna a Lonate Pozzolo
 Cappella di Sant'Anna a Modugno
 Cappella di Sant'Anna a Prato
 Cappella di Sant'Anna a Sambuca Val di Pesa
 Cappella di Sant'Anna a Sassello
 Cappella di Sant'Anna a Stella

Pagine correlate 
 Chiesa di Sant'Anna